Toni Schmid kan syfta på bland andra:

* Toni Schmid (1897–1972), svensk historiker
 Toni Schmid (1909–1932), tysk bergsbestigare